Wansbeck kan syfta på följande platser:

 Wansbeck (valkrets), Northumberland, England
 Wansbeck District – var ett distrikt i Northumberland, England
 River Wansbeck – ett vattendrag i England

Se även 
 Wandsbek – förgreningssida